Purucker ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried de Purucker (1874–1942), US-amerikanischer Theosoph
 Willy Purucker (1925–2015), deutscher Drehbuchautor, Regisseur und Moderator